Miejscowości w USA:
 Vilas – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Baca
 Vilas – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner
 Vilas – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Gminy w USA:
 Vilas (ang. Vilas Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Vilas (ang. Vilas County) – w stanie Wisconsin